A rede de Cercanías Santander é um serviço  de comboios suburbanos entre a cidade de Santander e Reinosa, ambas na Comunidade Autónoma de Cantábria, em Espanha. Esta rede utiliza o traçado já existente da linha entre Palência e Santander e é de via única electrificada.

Atualmente este núcleo de Cercanías dispõe apenas de uma linha, a C-1.

Ver também 
Cercanías
Cercanías Renfe
Renfe Operadora
Santander
Reinosa

Santander
Santander (Espanha)
Reinosa